Эррол Моррис (, 5 февраля 1948, Хьюлетт, штат Нью-Йорк) — американский кинорежиссёр-документалист.

Биография 
В двухлетнем возрасте потерял отца. Мать — преподаватель музыки. Учился в музыкальной школе в Вермонте по классу виолончели, одно лето изучал музыку во Франции под руководством Нади Буланже. Окончил университет в Мадисоне (1969), получил степень бакалавра по истории. Затем поступил в Принстон, где изучал историю науки, перешел в Беркли, где учился философии. Стал посещать местный киноархив и работать над фильмом «Врата рая». Вернер Херцог, с которым он познакомился в середине 1970-х годов, поклялся съесть свои башмаки, если Моррис все-таки закончит работу над этой лентой: Моррис завершил её в 1978, Херцог исполнил клятву и съел башмаки, о чём был снят документальный фильм Леса Бланка (1980). Это стало началом карьеры Морриса-кинорежиссёра.

Фильмография 
 1978 — Врата рая / Gates of Heaven
 1981 — Вернон, штат Флорида / Vernon, Florida
 1988 — Тонкая голубая линия / The Thin Blue Line (премия Эдгара Аллана По, премия Международной ассоциации кинодокументалистов, премии Нью-Йоркского общества кинокритиков и Национального общества кинокритиков, премия «Золотая лошадь» за лучший иностранный фильм)
 1991 — Тёмный ветер / The Dark Wind
 1992 — Краткая история времени / A Brief History of Time (премия МКФ в Сиэтле, две премии кинофестиваля «Санденс»)
 1997 — Быстро, дёшево и неуправляемо / Fast, Cheap & Out of Control (премия «Независимый дух»)
 1999 — Мистер Смерть / Mr. Death: The Rise and Fall of Fred A. Leuchter, Jr.
 2000 — Первое лицо / First Person
 2003 — Туман войны / The Fog of War: Eleven Lessons from the Life of Robert S. McNamara (премия «Оскар», премия «Независимый дух»)
 2008 — Стандартная процедура / Standard Operating Procedure (приз «Серебряный медведь» Берлинского МКФ)
 2010 — Таблоид / Tabloid
 2013 — Неизвестный известный / The Unknown Known
 2016 — The B-Side: Elsa Dorfman's Portrait Photography
 2017 — Уормвуд / Wormwood
 2018 — Американская дхарма / American Dharma
 2020 — Моя психоделическая история любви / My Psychedelic Love Story

Признание 
В 1999 ретроспектива фильмов Морриса состоялась в MOMA. В 2003 газета  Гардиан поместила его седьмым номером в списке 40 лучших кинорежиссёров мира.

Ссылки 
 Персональный сайт
 Беседа В.Херцога с Э.Моррисом, 2007 

Выпускники Школы Патни
Выпускники Висконсинского университета в Мадисоне
Выпускники Колледжа литературы и наук Висконсинского университета в Мадисоне
Режиссёры фильмов — лауреатов премии «Оскар» за лучший документальный фильм
Лауреаты премии «Серебряный медведь»
Лауреаты премии «Независимый дух»
Кинодокументалисты
Кинорежиссёры-документалисты США
Стипендиаты Мак-Артура
Почётные доктора Брандейского университета